FFI je kratica za
 Francoske notranje sile (francosko Forces françaises de l'intérieur)
 smrtno nevarno obliko nespečnosti (angleško Fatal familial insomnia)

Glej tudi